

Canções
Everything to Me (Brooke Hogan)
Everything to Me (Monica)
Everything to Me (Boris Gardiner)

Desambiguação